Diese Seite enthält Listen von Museen nach Orten.

Australien 
 Liste der Kunstmuseen in Australien

Brasilien 
 Liste der Museen in Porto Alegre

Britische Überseegebiete 
 Liste der Museen in St. Helena, Ascension und Tristan da Cunha

Deutschland

Bundesländer 
 Liste der Museen in Baden-Württemberg
 Liste der Museen in Bayern
 Liste der Museen in Berlin
 Liste der Museen in Brandenburg
 Liste der Museen in Bremen
 Liste der Museen in Hamburg
 Liste der Museen in Hessen
 Liste der Museen in Mecklenburg-Vorpommern
 Liste der Museen in Niedersachsen
 Liste der Museen in Nordrhein-Westfalen
 Liste der Museen in Rheinland-Pfalz
 Liste der Museen im Saarland
 Liste der Museen in Sachsen
 Liste der Museen in Sachsen-Anhalt
 Liste der Museen in Schleswig-Holstein
 Liste der Museen in Thüringen

Städte und Regionen 
 Liste der Museen in der Städteregion Aachen
 Liste der Museen in Augsburg
 Liste der Museen im Landkreis Aurich
 Liste der Museen in Berlin und Umgebung
 Liste der Museen in Bielefeld
 Liste der Museen in Bochum
 Liste der Museen in Bonn
 Liste der Museen im Kreis Borken
 Liste der Museen in Bottrop
 Liste der Museen im Kreis Coesfeld
 Liste der Museen im Landkreis Diepholz
 Liste der Museen in Dortmund
 Liste der Museen in Dresden
 Liste der Museen in Duisburg
 Liste der Museen im Kreis Düren
 Liste der Museen in Düsseldorf
 Liste der Museen in Emden
 Liste der Museen im Ennepe-Ruhr-Kreis
 Liste der Museen in Essen
 Liste der Museen im Kreis Euskirchen
 Liste der Museen in Fürth
 Liste der Museen im Landkreis Fürth
 Liste der Museen in Gelsenkirchen
 Liste der Museen im Landkreis Günzburg
 Liste der Museen im Kreis Gütersloh
 Liste der Museen in Hagen
 Liste der Museen in Hamburg
 Liste der Museen in der Region Hannover
 Liste der Museen in Heidelberg
 Liste der Museen in Herne
 Liste der Museen im Kreis Heinsberg
 Liste der Museen im Kreis Herford
 Liste der Museen in Herne
 Liste der Museen im Hochsauerlandkreis
 Liste der Museen im Kreis Höxter
 Liste der Museen in Kassel
 Liste der Museen im Kreis Kleve
 Liste der Museen in Köln
 Liste der Museen in Krefeld
 Liste der Museen im Landkreis Leer
 Liste der Museen in Leverkusen
 Liste der Museen im Kreis Lippe
 Liste der Museen im Landkreis Lörrach
 Liste der Museen im Märkischen Kreis
 Liste der Museen im Kreis Mettmann
 Liste der Museen im Kreis Minden-Lübbecke
 Liste der Museen in Mönchengladbach
 Liste der Museen in München
 Liste der Museen in Münster
 Liste der Museen in Mülheim an der Ruhr
 Liste der Museen in Nürnberg
 Liste der Museen im Landkreis Nürnberger Land
 Liste der Museen im Landkreis Oberallgäu
 Liste der Museen in Oberhausen
 Liste der Museen im Kreis Olpe
 Liste der Museen in Osnabrück
 Liste der Museen im Kreis Paderborn
 Liste der Museen im Kreis Recklinghausen
 Liste der Museen in Remscheid
 Liste der Museen im Rhein-Erft-Kreis
 Liste der Museen im Rhein-Kreis Neuss
 Liste der Museen im Rhein-Sieg-Kreis
 Liste der Museen im Rheinisch-Bergischen Kreis
 Liste der Museen im Ruhrgebiet
 Liste der Museen im Sauerland
 Liste der Museen der Schwäbischen Alb
 Liste der Museen im Kreis Siegen-Wittgenstein
 Liste der Museen im Landkreis Sigmaringen
 Liste der Museen im Kreis Soest
 Liste der Museen in Solingen
 Liste der Museen im Kreis Steinfurt
 Liste der Museen in Stuttgart
 Liste der Museen im Kreis Unna
 Liste der Museen im Kreis Viersen
 Liste der Museen im Kreis Warendorf
 Liste der Museen im Kreis Wesel
 Liste der Museen im Landkreis Wittmund
 Liste der Museen in Wolfsburg
 Liste der Museen in Wuppertal

El Salvador 
Liste der Museen in El Salvador

Frankreich 
Liste der Museen in Frankreich
Liste der Pariser Museen

Gambia 
Liste der Museen in Gambia

Ghana 
Liste der Museen in Ghana

Griechenland 
Liste der Museen in Griechenland

Island 
Liste der Museen in Island

Italien 
Liste der Museen in Italien
Liste der Museen in Genua
Liste der Museen in Kalabrien
Liste der Museen in Ligurien
Liste der Museen in Sizilien
Liste Südtiroler Museen nach Orten

Kroatien 
Liste der Museen in Kroatien

Liechtenstein 
Liste der Museen in Liechtenstein

Litauen 
Liste der Museen in Litauen

Luxemburg 
Liste der Museen in Luxemburg

Namibia 
Liste der Museen in Namibia

Neuseeland 
 Liste der Museen in Neuseeland

Niederlande 
 Liste von Museen in Amsterdam

Österreich

Bundesländer 
 Liste der Museen im Burgenland
 Liste der Museen in Kärnten
 Liste der Museen in Niederösterreich
 Liste der Museen in Oberösterreich
 Liste der Museen im Land Salzburg
 Liste der Museen in der Steiermark
 Liste der Museen im Land Tirol
 Liste der Museen in Vorarlberg

Orte 
 Liste österreichischer Museen nach Orten
 Liste der Museen in Wien

Portugal 
 Liste der Museen in Lissabon

Sambia 
 Liste der Museen in Sambia

Schweden 
 Liste der Museen in Stockholm

Schweiz  
 Liste Schweizer Museen nach Orten
 Liste der Museen in Basel
 Liste der Museen in Zürich

Sierra Leone  
 Liste der Museen in Sierra Leone

Südafrika  
 Liste der Museen in Südafrika

Tschechien  
 Liste von Museen in Tschechien

Ukraine  
 Liste der Kunstmuseen in der Ukraine

Ungarn  
 Liste der Museen in Ungarn

Vatikanstadt 
 Liste der Vatikanischen Museen

Vereinigtes Königreich 
 Liste von Museen in London

Vereinigte Staaten 
Liste US-amerikanischer Museen nach Orten
Liste der Museen in New York City

Siehe auch 
 Übersicht der Museumslisten

 
Museum